Up the River (1930), een film van John Ford
Up the River (1938), een film van Alfred L. Werker